Grigori Mirgarifanovitch Chafigouline - en russe :  (Grigorij Mirgarifanovič Šafigulin), et en anglais :  - (né le  à Tcheliabinsk en URSS) est un joueur professionnel russe de hockey sur glace.

Biographie

Carrière en club 
En 2001, il débute avec l'équipe réserve du Lokomotiv Iaroslavl dans la Pervaïa Liga, le troisième niveau national. En 2003, il joue ses premiers matchs dans la Superliga. Il est choisi au cours du repêchage d'entrée 2003 dans la Ligue nationale de hockey par les Predators de Nashville au  tour, en  position. Il a remporté avec l'Ak Bars Kazan la Coupe continentale 2008. Il ajoute à son palmarès la Coupe Gagarine 2012 et 2013 avec l'OHK Dinamo.

Carrière internationale 
Il a représenté la Russie en sélections jeunes.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

En club 

| 2001-2002|| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga|| 19|| 2|| 2|| 4|| 12|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2002-2003||Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 11|| 0|| 1|| 1|| 4|| 8|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga|| || || || || || || || || || 
|-
| rowspan=2|2003-2004|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 27|| 3|| 0|| 3|| 4|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga|| 11|| 3|| 8|| 11|| 22|| || || || || 
|-
| rowspan=2|2004-2005|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 46|| 5|| 5|| 10|| 49|| 9|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| Lokomotiv Iaroslavl 2|| Pervaïa liga|| 1|| 0|| 2|| 2|| 0|| || || || || 
|-
| 2005-2006|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 32|| 3|| 5|| 8|| 20|| 3|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2006-2007|| Lokomotiv Iaroslavl|| Superliga|| 54|| 5|| 16|| 21|| 46|| 7|| 3|| 0|| 3|| 14
|-
| 2007-2008|| Ak Bars Kazan|| Superliga|| 39|| 5|| 5|| 10|| 112|| 8|| 1|| 0|| 1|| 4
|-
| rowspan=2|2008-2009|| Ak Bars Kazan|| KHL|| 28|| 4|| 5|| 9|| 18|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Vitiaz Tchekhov||  KHL|| 14|| 3|| 4|| 7|| 6|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2009-2010|| Torpedo Nijni Novgorod||  KHL|| 40|| 5|| 12|| 17|| 62|| || || || || 
|-
| 2010-2011|| OHK Dinamo||  KHL|| 20|| 1|| 5|| 6|| 16|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 2011-2012 || OHK Dinamo || KHL || 37|| 8|| 8|| 16|| 14|| 9|| 0|| 0|| 0|| 6
|-
| 2012-2013 || OHK Dinamo || KHL || 27|| 3|| 1|| 4|| 6|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan=2|2013-2014 || HK Dinamo Moscou|| KHL || 8|| 1|| 0|| 1|| 8|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Dinamo Balachikha || VHL || 2|| 0|| 1|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| rowspan=2|2014-2015 || Metallourg Magnitogorsk|| KHL || 9|| 0|| 0|| 0|| 14|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| Amour Khabarovsk || KHL || 26|| 1|| 7|| 8|| 19|| -|| -|| -|| -|| - 
|-
| 2015-2016 || HK Spartak Moscou || KHL || 33|| 0|| 4|| 4|| 82|| -|| -|| -|| -|| -

Au niveau international

| 2003 || Championnat du monde moins 18 ans || 4|| 0|| 0|| 0|| +2|| 0||  Médaille de bronze
|-
| 2004 || Championnat du monde junior || 6|| 0|| 0|| 0|| 0|| -1|| Cinquième place
|-
| 2005 || Championnat du monde junior || 6|| 0|| 2|| 2|| 8|| -1|| Médaille d'argent

Références

Naissance le 13 janvier 1985
Joueur international russe de hockey sur glace
Choix de repêchage des Predators de Nashville
Joueur du Lokomotiv Iaroslavl
Joueur de l'Ak Bars Kazan
Joueur du HK Vitiaz
Joueur du Torpedo Nijni Novgorod
Joueur du HK Dinamo Moscou
Naissance en RSFS de Russie
Naissance à Tcheliabinsk
Attaquant de hockey sur glace
Joueur du Metallourg Magnitogorsk
Joueur de l'Amour Khabarovsk
Joueur du HK Spartak Moscou
Champion de la Coupe Gagarine